Stodart ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Stodart, Baron Stodart of Leaston (1916–2003), schottischer Politiker (Conservative Party)
 Robert Stodart (1748–1831), englischer Klavierbauer und Gründer des Klavierherstellers Stodart

Stodart steht für:

 Stodart (Klavierbauer), englisches Klavierbauunternehmen